Свищевский:

 Свищевский, Дмитрий Тимофеевич (1840—1922) — инженер-генерал, герой Туркестанских походов, член Военного совета Российской империи.
 Свищевский район — административно-территориальная единица в РСФСР, существовавшая в 1935—1959 годах.